

Carriera

Giocatore 

Diventa campione svizzero con la squadra del Servette al termine della stagione 1993-94. Tranne due stagioni nel Bellinzona e tre nel Losanna, ha sempre giocato per delle squadre ginevrine.

Allenatore 

Approda al Servette nel 2005, dopo aver allenato per tre stagioni il Meyrin, consentendo alla squadra ginevrina di essere promossa in Challenge League. Il 2 gennaio 2013 si siede nuovamente sulla panchina granata, ma questa volta come vice di Sébastien Fournier. Dopo il licenziamento di quest'ultimo, lo sostituisce alla guida della squadra, facendo così il suo esordio il 25 agosto 2013 allo Stade de Genève contro il Chiasso; partita che la sua squadra vince per 2-0. Il 2 aprile 2014 viene esonerato e sostituito a sua volta dal vice allenatore Cantaluppi, dopo la sconfitta interna (1-5) contro il Wohlen. Il 1º settembre 2014 sostituisce sulla panchina del Bienna l'esonerato Hans-Peter Zaugg. Il 12 maggio 2015, due giorni dopo la sconfitta in casa contro il Chiasso, viene esonerato.

Palmarès

Calciatore 
 
Servette: 1993-1994

Allenatore 
Promotion League: 1
Yverdon: 2020-2021

Note

Collegamenti esterni